Круї́зне судно́ — судно, що рухається за певним маршрутом згідно з попередньо визначеною програмою туристичного обслуговування в портах за маршрутом руху, на відміну від лайнерів, які використовуються лише для пасажироперевезення.

Станом на березень 2020 року на службі знаходиться 61 круїзне судно валовим тонажем понад 120 000 тонн. Найбільшим за тоннажністю круїзним судном є «Симфонія моря» (Symphony of the Seas) — 228 081 т, а найдовшим «Гармонія моря» (Harmony of the Seas) — 362,12 м (на 1,01 м довше за Symphony of the Seas).

Перелік

Див.також 
 Список найбільших контейнеровозів

Примітки 

Круїзні судна
Переліки кораблів